Grupos Armados Españoles, grup terrorista ultradretà històric d'Espanya
 Gos d'aigües espanyol, raça gos d'aigua originària d'Espanya
 Grupo de Aves Exóticas, grup de treball dins de la Societat Espanyola d'Ornitologia
 Google App Engine, plataforma com a servei de Google per a desenvolupar aplicacions web